Ad de Jong (atleet)
 Ad de Jong (kunstenaar)
 Ad de Jong (voetballer)